El nombre Daikon puede referirse a:

 Raphanus sativus, una verdura de origen asiático.

 Daikon, un sistema informático para la detección dinámica de invariantes en el código fuente de programas.